Sixpack (verpakking), een verpakkingsvorm voor drankblikjes
Sixpack (Europese Unie)
Wasbord (buik)